Codex Monacensis steht für folgende Handschriften:

 Codex Monacensis (X 033), griechische Handschrift des Neuen Testaments
 Codex Monacensis Slavicus 4, Werk mittelalterlicher Buchmalerei in Serbien, siehe Serbischer Psalter